Remixes y Más, es el nombre del álbum que la banda Rojo lanzó en 2008, como complemento de su último y más reciente álbum de estudio hasta ese momento: Con el corazón en la mano. El disco contenía remixes de las canciones del disco anterior, y dos nuevas canciones: Siempre seremos amigos y Siempre te tengo presente.

Lista de canciones 
 Solo Tu (Euro MAZ Remix)
 Siempre Seremos Amigos (Canción Nueva)
 Donde, Como (Loop Studio Remix)
 Te Quiero, Te Quiero (Version Acústica)
 Te Dare Solo Lo Mejor (FathCat Remix)
 Por Conocerte (En Vivo En Buenos Aires 2008)
 Yo Soy La Revolución (Remix S-tru-endo)
 Tu Eres Mi Dios (Switch Remix)
 Mi Existir (FathCat Remix)
 Eres Todopoderoso (Gri-Voc Remis)
 Siempre Te Tengo Presente (Canción Nueva)
 Dos Minutos De Silencio
 Solo Tu (Pista Remix)
 Te Quiero, Te Quiero (Pista Version Acústica)

Referencias 
 http://www.directoriow.com/pe_Rojo_Remixes_Y_Mas_Nuevo_CD_2008_52926.html
 http://librerianazareth.net/2012/01/rojo-remixes-y-mas-2008.html

Álbumes de México de 2008
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español
Álbumes de Rojo